Кирога има више значења:

 Општина Кирога (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кирога (Кирога, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кирога, Ел Рекодо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику